W Bośni i Hercegowinie
 Jezero – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Jezero – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Jajce
 Jezero – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Bihać
 Jezero – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Jezero – wieś w Republice Serbskiej, siedziba gminy Jezero
 Jezero – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Jezero – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Vukosavlje

 W Chorwacji
 Jezero – wieś w żupanii karlowackiej, w gminie Plaški
 Jezero – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Čaglin

 W Serbii
 Jezero – wieś w okręgu pomorawskim, w gminie Despotovac
 Jezero – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica
 Jezero – wieś w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja

 W Słowenii
 Jezero – wieś w gminie Brezovica
 Jezero – wieś w gminie Trebnje

 Inne
 Jezero (krater marsjański)